Ел Трокеро има више значења:

 Ел Трокеро (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Трокеро (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику